Alexandru Ioan Cuza of Alexander Johan Cuza, eerste vorst van Roemenië
de Alexander Jan Cuza-universiteit van Iași

Plaatsen in Roemenië die naar hem genoemd zijn:
Alexandru Ioan Cuza (Călărași)
Alexandru Ioan Cuza (Iași)